«Дело Артамоновых» — название ряда художественных произведений.

 «Дело Артамоновых» — роман Максима Горького.
 «Дело Артамоновых» — художественный фильм режиссёра Григория Рошаля, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1941 году, по одноимённому роману Максима Горького.